Cère – rzeka we Francji
 Cère – gmina we Francji